Гробница Шорун Бумбагар — древняя гробница в аймаке Туве в 160 км к западу от Улан-Батора в Монголии. Гробница Шоруна Бумбагара не была разграблена, поэтому в ней было обнаружено множество артефактов, включая неповрежденную дверь, множество статуй и настенных изображений людей, драконов и храмов, хотя надписей не обнаружено.

Примечания 

Гробницы
Археология в Монголии
Персоналии:Тан
Туве